Cruz Gorda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz Gorda, Michoacán de Ocampo, Tacámbaro, 
 Cruz Gorda, Veracruz, Atzalan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar